1-й Чемпионат Африки по шашкам-64 среди мужчин проходил с 24 по 26 июля  2016 года в Олимпийском молодежном центре развития Лусака, Замбия в форматах основная программа и быстрые шашки. Основная программа проводилась по русским шашкам, быстрые шашки проводились по пул чекерсу. Чемпионат проводился Международной федерацией шашек IDF совместно с федерацией шашек Замбии и стал отборочным к чемпионату мира 2017 года по русским шашкам. Призовой фонд 1500$.

Основная программа 
Соревнование проводились по русским шашкам (швейцарская система в 9 туров). Контроль времени 25 минут + 5 секунд на ход.

Участвовали 24 шашиста из 6 стран, в том числе, 2 мастера IDF. Главный арбитр Антонина Лангина. По итогам соревнований были присвоены международные звания: первым африканским международным гроссмейстером по шашкам-64 стал чемпион Африки Ричард Мваммба.  Серебряный призёр Moses Winesi стал международным мастером.

Итоговое положение 

MF — мастер IDF 

По итогам был подведен командный зачёт:

1. Малави 25 очков

2. Уганда 21 очко

3. Замбия 21 очко

4. Зимбабве 20 очков

5. ДР Конго 14 очков

6. Эфиопия 4 очка

Быстрые шашки 
Соревнование проводилось 23 июля  2016 года по пул чекерсу (швейцарская система в 9 раундов). Контроль времени — 15 минут на партия + 3 секунды за ход. Участвовали 24 шашиста из 6 стран, в том числе, 2 мастера IDF

Итоговое положение 

MF — мастер IDF 

По итогам был подведен командный зачёт:

1. Замбия 28 очков

2. Уганда 24 очка

3. Малави 21 очко

4. Зимбабве 19 очков

5. ДР Конго 7 очков

6. Эфиопия 0 очков

Ссылки 
 Международная федерация шашек. Первый чемпионат Африки
 Предварительный список участников на 22.06.2016
 African Draughts-64 Championship
 African Draughts-64 Championship. Rapid

Примечания 

2016 год в шашках
Июль 2016 года
Чемпионаты Африки по русским шашкам
Соревнования по пул чекерсу
Спорт в Лусаке
Чемпионаты Африки в 2016 году